Ruy (België), een gehucht in de deelgemeente La Gleize van Stoumont in de Belgische provincie Luik.
Ruy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Isère.